Bueno Brandão kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Bueno Brandão (ort), Minas Gerais, 
 Bueno Brandão (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar